Red Bull GmbH – austriackie przedsiębiorstwo
 Red Bull – napój energetyzujący produkowany przez austriacką firmę o tej samej nazwie.
 Red Bull – tabaka produkowana przez niemiecką firmę Pöschl Tabak.
 Red Bull Racing – zespół Formuły 1
 Red Bull Air Race – międzynarodowe wyścigi powietrzne
 Red Bull Air Race World Series 2003
 Red Bull Air Race World Series 2004
 Red Bull Air Race World Series 2008
 Red Bull X-Fighters – zawody Free Style Motocross
 Red Bull Flugtag – zawody pokazowe w skokach z platformy do akwenu na konstrukcjach własnej produkcji
 Red Bull Paper Wings – zawody papierowych samolotów
 Red Bull Big Wave Africa – zawody w surfingu

Kluby piłkarskie 
 New York Red Bulls
 Red Bull Arena (Harrison) (stadion)
 Red Bull Salzburg

Zobacz też 
 Bulls